Marktstraße 24 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Marktstraße 24 (Cochstedt), in Hecklingen in Sachsen-Anhalt
 Marktstraße 24 in Einbeck, siehe Liste der Baudenkmale in Einbeck
 Marktstraße 24 in Goslar, siehe Liste der Baudenkmale in Goslar (Wohn- und Nebengebäude)
 Marktstraße 24 in Güglinen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Güglingen
 Marktstraße 24 in Neustadt am Rübenberge, siehe Liste der Baudenkmale in Neustadt am Rübenberge

 Alte Marktstraße 24 in Dransfeld, siehe Liste der Baudenkmale in Dransfeld
 Neue Marktstraße 24 in Hameln, siehe Liste der Baudenkmale in der Altstadt von Hameln